Icarus, verhaal in de Griekse mythologie
De val van Icarus (Bruegel), een schilderij toegeschreven aan Pieter Breugel de Oudere
De val van Icarus (Rubens)
De val van Icarus (monument Englandspiel), een beeld van Titus Leeser